Andrea Sartoretti – dirigente sportivo, allenatore di pallavolo ed ex pallavolista italiano
 Andrea Sartoretti – attore italiano
 Luca Sartoretti – pallavolista italiano